Площадь Советов — название площадей в нескольких городах бывшего Советского союза:

Площадь Советов — в городе Барнаул;
Площадь Советов — в городе Ростов-на-Дону;
Площадь Советов — в городе Улан-Удэ;
 Площадь Советов — в городе Кемерово.